Мадина Андреевна Хакуашева (род. 1959, Нальчик, Кабардино-Балкарская АССР) — современный кабардинский писатель, доктор филологических наук.

Краткая биография 
Родилась в 1959 в Нальчике. Внучка Али Асхадовича Шогенцукова.
 1981 год — закончила медицинский факультет КБГУ.
 1989—1997 гг. — ст.преподаватель медицинской кафедры КБГУ.
 1991 год — закончила экстерном филологический факультет КБГУ.
 1997 год — защита кандидатской диссертации «Онтологические основы адыгской мифологии».
 2007 год — выпустила монографию «Литературные архетипы в художественных произведениях адыгских писателей», которая включена в реестр «Основные достижения Российской академии наук за 2007 год».
 2008 год — защитила докторскую диссертацию по этой же теме.
 Работает ведущим научным сотрудником сектора кабардинской литературы КБГУ.

Научные публикации  
Список публикации включает в себя:
 Творчество Али Шогенцукова и современность. Проблемы методологии // Вестник дагестанского научного центра. — Махачкала, 2006, № 26.
 Новый роман — антиутопия: «Абраг» Д. Кошубаева//Южно — российский вестник. Филология, география и глобальная энергия. — Астрахань, 2006, № 10 (23).
 Композиционные особенности романа Н. Куека «Вино мертвых»//Южно — российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. — Астрахань, 2006, № 12.
 Художественный метод Али Шогенцукова//Вопросы филологии. — М., 2006, № 5.
 Особенности формирования кабардинской литературы//Культурная жизнь Юга России. — Краснодар, 2007, № 3
 Хакуашева М. А. Мифологические мотивы в романе Д. Кошубаева «Абраг»//Культурная жизнь Юга России. — Краснодар, 2007, № 4 (23). — 0,5 п.л.
 Формирование литературных архетипов в адыгской литературе (на примере реконструкции архетипа Великой матери в романе Н. Куека «Вино мертвых»)//Культурная жизнь юга России. — Краснодар, 2008, № 1
 Особенности формирования адыгской литературы // Культурная жизнь Юга России. — Краснодар, 2007, № 3 (22).
 Архетипические образы в романе Н. Куека «Вино мертвых»//Научный журнал «Литература и фольклор» М., 2008.
 Размыкание пространства. М., 2008, журнал «Дружбы народов», № 4.
 Литература в эпоху перемен. М, 2009, журнал «Дружбы народов», № 9.

Литературное творчество 
Выпущены следующие произведения:
 2003 год - роман «Возвращение домой». Был частично опубликован под псевдонимом Асхад Гуазов в журнале «Литературная Кабардино – Балкария» (2001)
 2005 год - фрагмент её романа «Кабардинская усадьба» включен в антологию «Современная литература народов России», (М., 2005, изд. ПИК. – Кн. вторая, том 4).
 2006 год - повесть «Дорога домой» (Ж-л «Дружба народов». – М., 2006, №8).
 2007 год - фрагмент её романа «Диса» вошел в сборник северокавказских авторов «Война длиною в жизнь» (М., изд. АСТ, 2007).
 2008 год - повесть «Дорога домой» опубликована в международном журнале «Нана» под псевдонимом Дина Арма (г. Грозный, 2008).
 2009 год - Издана книга «Дорога домой» — Нальчик, изд. Эльбрус, 2009.

Литература

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Кабардинские писатели
Писатели России по алфавиту
Выпускники Кабардино-Балкарского государственного университета
Доктора филологических наук
Преподаватели Кабардино-Балкарского государственного университета
Литературоведы России